Steuben megye (Indiana)
Steuben megye (New York)